L'édition masculine 2012 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski celle de double.

Lauréats 
Le tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale David Ferrer. Ce dernier échoue pour la  en finale après 2008, 2009 & 2011. Toujours contre Rafael Nadal, qui s'impose pour la  et  à Barcelone. Il s'agit de son  de la saison, du  sur terre battue et du  en carrière.

En double, la paire polonaise Mariusz Fyrstenberg - Marcin Matkowski remporte son  en battant en finale la paire espagnole Marcel Granollers - Marc López. Il s'agit pour tous les deux de leur  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Barcelone (WTA 2012) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Sport en Espagne en 2012
Barcelone
Tennis en avril 2012